Валавуа́р (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Прованс — Альпы — Лазурный Берег. Департамент коммуны — Альпы Верхнего Прованса. Входит в состав кантона Ла-Мот-дю-Кер. Округ коммуны — Форкалькье.

Код INSEE коммуны — 04228.

Население 
Население коммуны на 2008 год составляло 36 человек.

Климат 
Климат средиземноморский.

Экономика 
В 2007 году среди 18 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 10 были экономически активными, 8 — неактивными (показатель активности — 55,6 %, в 1999 году было 66,7 %). Из 10 активных работали 9 человек (6 мужчин и 3 женщины), безработным был 1 мужчина. Среди 8 неактивных 4 человека были пенсионерами, 4 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Приходская церковь Сен-Панкрас (XIII век) в романском стиле
 Замок Моль

См. также 
 Список округов Франции

Примечания

Ссылки